Hauser, sau Haußer (Hausser, Hauszer), Häuser (Haeuser), etc.:
 Arnold Hauser
 Hedi Hauser
 Walter Hauser
 Walter Hauser

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești